Кяменицкое — озеро на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 22,3 км², площадь водосборного бассейна — 192 км². Располагается на высоте 98,8 метров над уровнем моря.

Форма озера двухлопастная, продолговатая: вытянуто с запада на восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Кяменка, впадающая в Выгозеро.

В восточном плёсе расположено не менее семи безымянных островов разной площади.

С востока от озера проходит просёлочная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001211102000006927.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Выгозера
Озёра Сегежского района